Рже́вская — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Ржевская, Авдотья Ивановна (в замужестве Чернышёва; 1693—1747) — любовница Петра Великого.
 Ржевская, Александра Федотовна (1740—1769) — одна из первых русских писательниц.
 Ржевская, Антонина Леонардовна (1861—1934) — русская художница, член товарищества Передвижников.
 
 Ржевская, Ольга Дмитриевна(1922—1943) — советская партизанка 
 Ржевская, Феодосия Степановна (1760—1795) — воспитанница Смольного института благородных девиц.
 З. Ржевская — литературный псевдоним Софьи Александровны Боборыкиной (урождённой Зборжевской, 1845—1925).

 Составные фамилии 
 Леонова-Ржевская, Александра Александровна (род. 1964) — советская баскетболистка.

Прочее 
 Ржевская битва
 
 Ржевская площадь
 Ржевская — название железнодорожной платформы «Рижская» МЦД-2 до 21 ноября 2019 года.

См. также